Малобакайский сельский совет () — входит в состав
Решетиловского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Малый Бакай.

Населённые пункты совета 
 
 с. Малый Бакай 
 с. Бакай 
 с. Гришки 
 с. Мушты

Примечания